Alberto Stramaccioni – storico, giornalista e politico italiano
 Andrea Stramaccioni – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano